Hervé est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille et toponyme.

Prénom 

Hervé est un prénom masculin, qui a pour variantes féminines Hervée, Herveline et Hervelyne. En breton, on trouve les formes masculines Herve, Hoarne, Hoarve, Houarn, Houarne, Houarneau, Houarnev et Houarno et féminines Hervelina et Hervélina.Étymologie : ce prénom est déjà mentionné dans des sources en latin au  sous la forme Charivius, en particulier chez les Rorgonides alliés des Bretons. On trouve aussi une forme latinisée plus tardive Herveus. L'anthroponyme est issu du vieux breton huiarnviu, basé sur hoiarn (en breton moderne houarn) signifiant « fer » et viu (en breton moderne bev) signifiant « lumineux », « étincelant ». La forme initiale en protoceltique devait être isarno-biuos ou -e(s)uos.

En 2009, ce prénom est porté par environ  personnes en France.

Saints et personnalités chrétiennes 
 Saint Hervé (-v. 568), saint catholique breton
 Hervé,  évêque de Troyes de 1207 à 1223

Seigneurs de Léon 
 Hervé  (mort ap. 1128), vicomte de Léon
 Hervé II de Léon (v. 1110-1681/2), vicomte de Léon
 Hervé III de Léon (v. 1239-v. 1265), vicomte de Léon
 Hervé IV de Léon (avant 1271-ap. 1298), vicomte de Léon
 Hervé  de Léon, seigneur de Léon
 Hervé II, seigneur de Léon
 Hervé III, seigneur de Léon
 Hervé IV, seigneur de Léon
 Hervé V, seigneur de Léon
 Hervé VI, seigneur de Léon
 Hervé VII, seigneur de Léon
 Hervé VIII, seigneur de Léon

Patronyme 

 Alain Hervé (1932-2019), journaliste français ;
 Annie Hervé (1917-1995), sa femme, résistante et personnalité politique française ; 
 Antoine Hervé (1959-), compositeur et pianiste de jazz français ;
 Cédric Hervé (1979-), coureur cycliste français ;
 Didier Hervé, acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Edmond Hervé (1942-), homme politique français ;
 Édouard Hervé (1835-1899), journaliste et homme politique français ;
 Étienne Amateur Hervé (1796-1876), homme politique français ;
 Gaëtan Hervé (1886-1944), personnalité politique française ;
 Gérald Hervé (1928-1998), écrivain français ;
 Glen Hervé (1973-), acteur français ;
 Gustave Hervé (1871-1944), homme politique français ;
 Jacques Hervé de Kerohant (1847-1932), sous-préfet et journaliste français ;
  ;
 Jean-Luc Hervé Berthelot (1954-), compositeur, producteur, sound designer et synthétiste français.
 Jean-Luc Hervé (1960-), compositeur français ;
 Jules-René Hervé (1887-1981), peintre français ;
 Julien Hervé, auteur des Guignols de l'info ;
 Laurent Hervé (1976-), footballeur français ;
 Louise Hervé (1984-), artiste performance narrative ;
 Lucien Hervé (1910-2007), photographe français ;
  ;
 Nathalie Hervé (1963-), danseuse sur glace française ;
 Nolwenn Hervé (1999-), nageuse française ;
 Pascal Hervé (1964), coureur cycliste français ;
 Philippe Hervé (1963-), entraîneur français de basket-ball ;
 Pierre Hervé (1913-1993), résistant, journaliste, professeur et homme politique français ;
 Roger Hervé (1904-1997), nationaliste breton ;
 Romain Hervé (1977-), pianiste français ;
 Thomas Hervé (1968-), journaliste, chroniqueur et animateur à la télévision française ;
 William Hervé (1990-), joueur de basket-ball français ;
 Yves Hervé (médecin) (1909-1944), médecin militaire, compagnon de la Libération ;
 Yves Hervé (1883-1941), agriculteur et homme politique français.

Pseudonyme 

 Hervé (1825-1892), compositeur, auteur dramatique et acteur français ;
 Hervé (1921-2005), pseudonyme de Hervé des Vallières, dessinateur de presse, publicitaire et artiste-peintre français ;
 Hervé Le Sourd dit Hervé (1991), chanteur français ;
 Marcelle Ranson-Hervé, pseudonyme de Marcelle Ranson (1929-2020), actrice française.

Toponyme 

 Lac Hervé, lac français des îles Kerguelen ;
 Le viaduc du Vau-Hervé, pont-rail de la commune de Langueux en Bretagne.

Autres 
 Groupe Hervé, groupe français s'organisant autour des pôles énergie-services, industrie et numérique
 Hervé Léger, marque de prêt-à-porter

Références

Lien externe 
 

Prénom français
Prénom masculin
Patronyme breton